Сэр Сти́рлинг Кро́фард Мосс, OBE (, 17 сентября 1929,  — 12 апреля 2020, там же) — британский автогонщик, с  по  год пилот Формулы-1, победитель Targa Florio (1955), призёр «24 часов Ле-Мана». В рамках чемпионатов мира Формулы-1 считается самым невезучим пилотом в истории: он часто сражался за чемпионский титул, но победителем мирового первенства так и не стал (с  по  становился вторым, с 1959 по 1961 становился третьим призёром в общем зачёте). Он одержал 16 побед за рулём Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper и Lotus в рамках этапов чемпионата мира Ф1 и 19 побед во внезачётных Гран-при Ф1.

Биография

Первые выступления и дебют в Формуле-1 (1947—1954) 
Спортивная карьера Стирлинга Мосса началась в 1947 году. Его первым автомобилем был BMW 328. Первый серьёзный успех Мосса в автоспорте состоялся в 1950: он выиграл Tourist Trophy на Jaguar XK120.

В 1951 состоялся дебют Стирлинга Мосса в Формуле-1 и в гонках «24 часа Ле-Мана». Британец принял участие в Гран-при Швейцарии, первом этапе сезона 1951 Формулы-1, в составе команды . Мосс стартовал 14-м, а финишировал 8-м (на последнем круге у него кончилось топливо). В " Стирлинг Мосс выступал на своём собственном Jaguar XK120 вместе с . Из-за проблем с давлением масла пилоты не смогли завершить гонку. В трёх следующих гонках "24 часа Ле-Мана" (, , ) Стирлинг Мосс выступал за заводскую команду Jaguar вместе с Питером Уокером. В  он занял второе место.

В эти годы Мосс выступал в Формуле-1 за различные команды — HWM, ERA, Connaught, Cooper. Талантливым пилотом интересовалась команда Mercedes, но руководитель команды Альфред Нойбауэр счёл Стирлинга недостаточно опытным и готовым к выступлениям за Mercedes. И в 1954 Мосс купил Maserati 250F, за рулём которой занял 3-е место на Гран-при Бельгии. Это были первые очки Стирлинга Мосса в Формуле-1, который также набрал 1/7 очка на Гран-при Великобритании за лучшее время круга, разделённое с шестью другими пилотами. Мосс провёл три гонки за заводскую команду Maserati, но во всех них сошёл с дистанции по техническим причинам.

Расцвет карьеры в Формуле-1 (-) 

В 1955 Стирлинг Мосс подписал контракт с командой Mercedes. Среди его партнёров был Хуан-Мануэль Фанхио. В своей первой гонке за Mercedes, Гран-при Аргентины, Мосс занял четвёртое место, взяв по ходу гонки автомобиль Ханса Херрмана. Мосс занял второе место на Гран-при Бельгии и Нидерландов, которые выиграл Фанхио. А на Гран-при Великобритании Мосс одержал свою первую победу в карьере. При этом Фанхио пропустил Мосса вперёд, дав ему возможность выиграть на домашнем Гран-при. За это Мосс попросил увенчать Фанхио, как победителя, лавровым венком. В общем зачёте сезона 1955 Мосс стал вторым. Помимо этого, он выиграл Mille Miglia и Targa Florio.

Однако после триумфального сезона вФормуле-1 команда Mercedes ушла из автоспорта. Это было связано с трагедией в  — разбился Пьер Левег. Стирлинг Мосс перешёл в Maserati. В  Мосс был одним из претендентов на чемпионский титул, одержал две победы и ещё дважды пришёл на подиум. Но он часто не доезжал до финиша из-за ненадёжности машины, и чемпионом снова стал Фанхио, а Мосс вновь стал вторым. Кроме того, он стал вторым в гонке 24 часов Ле-Мана, а в сумме за год одержал 16 гоночных побед.

В  Мосс после неудачи на Гран-при Аргентины перешёл в команду Vanwall. В новой команде он одержал три победы (победу в Великобритании разделил с Тони Бруксом), что позволило ему стать в чемпионате вторым в третий раз подряд. А в  Мосс стал действительным претендентом на титул. Гонщик начал сезон с победы на скромном Cooper и провёл все остальные Гран-при за Vanwall. Однако Мосса вновь часто подводила техника, и чемпионом стал Майк Хоторн. Мосс в четвёртый раз подряд стал вторым, а его команда взяла Кубок конструкторов. Но после окончания сезона Vanwall ушёл из Формулы-1 из-за гибели Стюарта Льюиса-Эванса.

Последние сезоны в Формуле-1 (-) 

В  сезоне Стирлинг Мосс выступал за Cooper (команда ), а также провёл две гонки за рулём BRM P25. Пилот четыре раза стартовал с поула, но выиграл лишь дважды. В общем зачёте Мосс стал третьим. Два своих последних сезона в Формуле-1,  и , Стирлинг Мосс провёл в команде , выступая за рулём Cooper и затем, в бо́льшей части гонок, за рулём Lotus. Сезон 1960 Формулы-1 поначалу складывался для Стирлинга Мосса удачно: он занял 3 место в Аргентине и победил в Монако. Однако затем последовали травма в Бельгии и дисквалификация в Португалии. Мосс не смог бороться за чемпионство, но во второй раз подряд занял 3 место в общем зачёте благодаря красивой победе на Гран-при США. Обе победы Мосса в сезоне были добыты за рулём Cooper.

Стирлинг Мосс начал свой последний сезон Формулы-1 с победы на Гран-при Монако. Это была первая победа Lotus в Формуле-1. В год доминирования Scuderia Ferrari, когда первые два места в чемпионате пилотов заняли Фил Хилл и Вольфганг фон Трипс, Мосс стал «лучшим из остальных», а на Гран-при Германии одержал свою последнюю победу в Формуле-1, под дождём обогнав фон Трипса и Фила Хилла.

Уход из автоспорта (1962) 
В 1962 победы Стирлинга Мосса продолжались. В самом начале года он выиграл ряд гонок в Австралии и Новой Зеландии, а по возвращении в Великобританию стал седьмым в Lombank Trophy. Впоследствии он, отправляясь в Гудвуд, попал аварию и получил серьёзные травмы. Восстановление было очень долгим, и после этого Мосс прекратил свою спортивную карьеру.

После завершения карьеры 
После ухода из автоспорта Мосс занимался бизнесом, а в конце 1970-х принимал участие в гонках автомобилей своей эпохи. В 2000 году, являясь президентом британской «Ассоциации классического ралли» (), он организовал автопробег на ретро-автомобилях «Вокруг света за 80 дней» В том же году Стирлинг Мосс получил титул рыцаря, став кавалером Ордена Британской империи.

В начале марта 2010 года 80-летний Мосс получил тяжёлые травмы в результате несчастного случая. В своём доме он упал в лифтовую шахту, когда двери лифта открылись, но из-за сбоя в работе техники кабина в этот момент находилась этажом выше. Внутренние органы не были повреждены, и жизнь Мосса осталась вне опасности. Мосс довольно быстро оправился от травм и уже 11 июля, на подиуме Гран-при Великобритании, вручал приз за 2-е место своему соотечественнику Льюису Хэмилтону.

Личная жизнь 

В 1958—1959 годах имел краткий любовный роман с 19-летней начинающей актрисой Джуди Карне.

Смерть 
Стирлинг Мосс умер после продолжительной болезни 12 апреля 2020 года в возрасте 90 лет в своём доме в Мейфэре.

Результаты выступлений в автоспорте

Чемпионат мира среди гонщиков (Формула-1) 

|-
!
! HW Motors Ltd
! HWM (51)
! Alta  2,0 L4
! 

||||||

|-
!rowspan=3|
! HW Motors Ltd
! HWM (52)
! Alta  2,0 L4
!rowspan=3| 

||||||||||||||||||

|-
! English Racing  Automobiles Ltd
! ERA G
! Bristol  2,0 L6
||||

||||||||
|-
! Connaught  Engineering
! Connaught  A Type
! Lea Francis  2,0 L4
||||||||||||||

||||||
|-
!rowspan=3|
! Connaught  Engineering
! Connaught  A Type
! Lea Francis  2,0 L4
!rowspan=3| 

||||||||||||||

|-
!rowspan=2| Cooper Car Co
! Cooper  Special
!rowspan=2| Alta  2,0 L4
||||||||

||||||||||
|-
! Cooper  Special Mk 11
||||||||||||||

||
|-
!rowspan=2|
! Equipe Moss /  A E Moss
!rowspan=2| Maserati  250F
!rowspan=2| Maserati  250F 2,5 L6
!rowspan=2| 

||||||||||

|-
! Officine  Alfieri Maserati
||||||||||||

||||
|-
!
! Daimler-Benz AG
! Mercedes-Benz  W196
! Mercedes-Benz  M196 2,5 L8
! 

||||||||

|-
!
! Officine  Alfieri Maserati
! Maserati  250F
! Maserati  250F 2,5 L6
! 

||||||

|-
!rowspan=2|
! Officine  Alfieri Maserati
! Maserati  250F
! Maserati  250F 2,5 L6
!rowspan=2| 

||||||||||||||||||||

|-
! Vandervell  Products Ltd
! Vanwall  VW (57)
! Vanwall 254  2,5 L4
||

||||||
|-
!rowspan=2|
! RRC Walker  Racing Team
! Cooper  T43
! Coventry-Climax  FPF 1,9 L4
! 

||||||||||||||||||||

|-
! Vandervell  Products Ltd
! Vanwall  VW (58)
! Vanwall 254  2,5 L4
! 
||

|-
!rowspan=2|
! RRC Walker  Racing Team
! Cooper  T51
! Coventry-Climax  FPF 2,5 L4
!rowspan=2| 

||||

||||

|-
! British Racing  Partnership
! BRM P25
! BRM P25  2,5 L4
||||||

||||||||||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| RRC Walker  Racing Team
! Cooper T51
!rowspan=2| Coventry-Climax  FPF 2,5 L4
!rowspan=2| 

||||||||||||

||

|-
! Lotus 18
||||||

||||
|-
!rowspan=4|
!rowspan=4| RRC Walker  Racing Team
! Lotus 18
!rowspan=4| Coventry-Climax  FPF 1,5 L4
!rowspan=4| 

||||||||||||||||||

|-
! Lotus 18/21
||||

||

||||
!
|-
! Lotus 21
||||||||||||

||||||||
|-
! Ferguson P99
||||||||

|||||||||||
|}

Внезачётные гонки Формулы-1

Результаты в гонках World Sportscar Championship 
В период 1953—1962 годов Мосс стартовал в 40 этапах чемпионата World Sportscar Championship.
12 побед на этапах, в том числе 3 для Мерседес в 1955 и 2 для Астон Мартин в 1959, выигравших в те года чемпионат.
10 стартов в гонке 24 часа Ле Мана, 2 вторых места на финише в 1953 и 1956 годах (без побед).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 Профиль на statsf1.com
 
 Статья о пилоте на goodwood.com
 Видео посвящённое памяти Мосса на официальном ютуб-канале F1

Офицеры ордена Британской империи
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на HWM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Connaught
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Mercedes
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Vanwall
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Porsche
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Scarab
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferguson
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Targa Florio
Раллисты Великобритании
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Лауреаты приза Сигрейва